Bowling Green (Flórida)
 Bowling Green (Kentucky)
 Bowling Green (Missouri)
 Bowling Green (Nova Iorque)
 Bowling Green (Ohio)
 Bowling Green (Virgínia)

Desambiguações de topônimos